Alphitonia är ett släkte av brakvedsväxter. Alphitonia ingår i familjen brakvedsväxter.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Brakvedsväxter
Alphitonia